

Акколь — місто, Аккольський район, Акмолинська область
 Акколь — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Акколь — село, Балхаський район, Алматинська область
 Акколь — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Акколь — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Акколь — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Акколь — село, Каргалинський район, Актюбинська область
 Акколь — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Акколь — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Акколь — село, Таласький район, Жамбильська область